Kyštym může být:
 Kyštym (město) – město v Čeljabinské oblasti Ruské federace
 Kyštym (řeka) – řeka v Čeljabinské oblasti